Jelení vrch bezeichnet folgende Berge:

 Jelení vrch (Riesengebirge), Erhebung im östlichen Riesengebirge  
 Jelení vrch (Erzgebirge), Erhebung im westlichen Erzgebirge  
 Jelení vrch (Slowakischer Karst), Erhebung im Slowakischen Karst 
 Jelení vrch (Heidelgebirge), Erhebung im Heidelgebirge 
 Jelení vrch (Fichtelgebirge), Erhebung im Fichtelgebirge
 Velký Jelení vrch, Erhebung in der Ralská pahorkatina
 Malý Jelení vrch, Erhebung in der Ralská pahorkatina